Schotse hooglander (rund), een roodbruin runderras dat van oorsprong uit Schotland komt
Highlanders, een onderdeel van het Britse leger